Таш — многозначный термин.

 Таш (остров) — остров архипелага Северная Земля.
 Ташмайдан — парк в Белграде.

Фамилия 
 Таш, Джошкун (род. 1935) — турецкий футболист.
 Таш, Эрол (1926—1998) — турецкий актёр.
 Таш, Якуп (1959—2023) — политик и бизнесмен.

Имя 
 Саркисян, Арташес (Таш) Гагикович (род. 1974) — российский продюсер, актёр, теле- и радиоведущий.